Ehmcke ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Ehmcke (* 1947), deutsche Japanologin
 Fritz Helmuth Ehmcke (1878–1965), deutscher Graphiker, Schriftentwerfer, Illustrator und Buchgestalter
 Jaana Ehmcke (* 1987), deutsche Schwimmerin
 Susanne Ehmcke (auch: Susanne Bloch-Ehmcke; 1906–1982), deutsche Kinderbuchillustratorin und -schriftstellerin

Siehe auch:
 Ehmke
 Emcke